Boccalini ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Boccalini († 1580), italienischer Architekt der Spätrenaissance
 Traiano Boccalini (1556–1613), italienischer Autor politischer Satiren in der Renaissance